Ель-Фуджайра — місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Ель-Фуджайра.
 Ель-Фуджайра — емірат у складі ОАЕ.